Arrowood bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arrowood (Colorado), im Boulder County
 Arrowood (North Carolina), im Wake County
 Arrowood (Cherokee County, South Carolina)
 Arrowood (Florence County, South Carolina)
 Arrowood Estates, im Lancaster County, South Carolina

und in Kanada:
 Arrowood (Alberta), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta

Sonstiges:
 Arrowood Branch, Fließgewässer im Spartanburg County, South Carolina
 Arrowwood Creek, Fließgewässer im Macon County, North Carolina

Siehe auch:
 Arrow Wood